La nazionale di pallacanestro islandese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale islandese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità islandese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2006 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Islanda
Under 18